Aceasta este o listă a cantoanelor Elveției, ordonate după suprafață. Semicantoanele sunt listate separat; numărându-le unite, cantonul Unterwalden este pe locul 17 înaintea cantonului Glarus, Basel pe 19 înainte de Appenzell, care la rândul său ar fi înaintea cantonului Schaffhausen.

 Densitatea populației este calculată după suprafața din tabel, nu doar după suprafața solului.

Lista, Suprafață
Cantoane
Elveția, Cantoane
Cantoane, Elveția